Клубный кубок UNCAF 2002 — 21-й розыгрыш турнира, 4-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 9 октября по 22 декабря 2002 года. Двенадцать клубов из шести стран (клубы Белиза были исключены после того, как они покинули Федерацию футбола Белиза) были разбиты на три группы по четыре клуба, по результатам кругового розыгрыша победители групп и лучший из клубов, занявших вторые места в группах, в финальной пульке разыграли трофей. Путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002 получили по два лучших клуба в каждой группе. Трофей во второй раз завоевал коста-риканский клуб «Алахуэленсе» (в первый раз под новым названием турнира).

Участники 

 Мунисипаль - чемпион Гватемалы сезона 2001/2002.
 Комуникасьонес - финалист Клаусуры Гватемалы сезона 2001/2002.
 Мотагуа - чемпион Апертуры Гондураса сезона 2001/2002.
 Марафон - финалист Клаусуры Гондураса сезона 2001/2002.
 Алахуэленсе - чемпион Коста-Рики сезонов 2000/2001 и 2001/2002.
 Сантос - победитель плей-офф между финалистами Коста-Рики сезонов 2000/2001 и 2001/2002.
 Халапа - чемпион Никарагуа сезона 2001/2002.
 Сент-Маркос - полуфиналист чемпионата Никарагуа сезона 2001/2002.
 Арабе Унидо - чемпион Панамы сезона 2001.
 Тауро - полуфиналист чемпионата Панамы сезона 2001.
 Альянса - чемпион Апертуры Сальвадора сезона 2001/2002.
 ФАС - чемпион Клаусуры Сальвадора сезона 2001/2002.

Групповой этап

Группа A 

 Арабе Унидо и  ФАС получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2003.

Группа B 

  Комуникасьонес и  Мунисипаль получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2003.

Группа C 

 Алахуэленсе и  Мотагуа получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2003.

Отбор лучших

Финал

Чемпион

Ссылки 

RSSSF 

2002